Fèrye kan syfta på:

Haiti 

 Ferrier (kommun), Nord-Est, 
 Ferrier (ort), Nord-Est,